Джей-лига 2003 Дивизион 2 — 32-й сезон второй по значимости футбольной лиги в Японии и 5-й сезон второго дивизиона Джей-лиги. Начался чемпионат 15 марта и завершился 23 ноября 2003 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Команды, вышедшие или выбывшие в Дивизион 2 сезона 2003 
Следующие клубы выбыли в Дивизион 2 из Дивизиона 1:
 Санфречче Хиросима
 Консадоле Саппоро

Клубы, покинувшие Дивизион 2 перед сезоном 2003 

Следующие клубы вышли в Дивизион 1 из Дивизиона 2:
 Оита Тринита
 Сересо Осака

Команды

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги  

Япония
2003
Спорт в Японии в 2003 году